Пауль Вайнгартен (; ,  — , ) — австрийский пианист и музыкальный педагог.

Окончил Венскую академию музыки, ученик Эмиля фон Зауэра (фортепиано) и Роберта Фукса (теория). Одновременно изучал музыковедение в Венском университете под руководством Гвидо Адлера, в 1910 г. защитил докторскую диссертацию.

Концертировал в Австрии и за её пределами с такими дирижёрами, как Бруно Вальтер и Оскар Недбал. В 1932 г. впервые исполнил Третью сонату Эриха Вольфганга Корнгольда.

С 1921 г. преподавал в Венской академии музыки, среди его учеников Мура Лимпани, Енё Такач, Петер Штадлен, Николас Гольдшмидт, Галя Левицкая, Роланд Раупенштраух, Виктор Урбанчич. В 1932 г. входил в жюри II Международного конкурса пианистов имени Шопена.

Аншлюс застал Вайнгартена на гастролях за пределами Австрии, и он решил не возвращаться в страну. В годы Второй мировой войны преподавал в Японии в Токийской школе музыки. Вернулся в Австрию в 1945 году, в декабре выступил с Венским филармоническим оркестром (дирижёр Феликс Прохаска), вновь преподавал в Венской академии музыки, среди его последних учеников Ингрид Хеблер. В 1947 г. выступал на Зальцбургском фестивале в программе «Современные австрийские мастера».

Был женат (с 1936 г.) на Анне Марии Йозефе Элизабет Баттяни-Штратман, дочери .

Примечания 

Пианисты Австрии
Академические музыканты Австрии
Музыкальные педагоги Австрии